Аббревиатура SBC может означать:
 Samoa Broadcasting Corporation — национальная телерадиовещательная компания государства Самоа.
  — «Сейшельская вещательная корпорация»
 Server Based Computing — технология вычислений на базе сервера.
 Session Border Controller (пограничный контроллер сессий) 
 Single Board Computer — одноплатный компьютер.
 Sensotronic Brake Control — электрогидравлическая тормозная система.
 Low Complexity Subband Coding — аудиокодек, определённый группой Bluetooth SIG в качестве базового для профиля A2DP.

 Saia Burgess Controls — швейцарская компания, производитель свободно программируемых контроллеров (ПЛК).
 Southwestern Bell Corporation — американская компания-холдинг операторов связи. Ныне носит название AT&T.
 Successful Business Communication — украинская консалтинговая компания SBC Consulting.
 Swiss Bank Corporation — Швейцарская Банковская Корпорация.
 System Business Components — компания, занимающаяся производством программных продуктов System Business Components.